Markéta Klementina Rakouská (Margarethe Klementine Maria; 6. července 1870, Alcsút – 2. května 1955, Řezno) byla členka uherské linie Habsbursko-lotrinské dynastie, arcivévodkyně rakouská, princezna uherská, česká a toskánská, kněžna Thurn-Taxis.

Rodina 
Narodila se jako třetí nejstarší dcera arcivévody Josefa Karla Ludvíka Habsbursko-Lotrinského a jeho manželky princezny Klotyldy Sasko-Kobursko-Gothajské. Přes jejího otce byla pravnučkou císaře Leopolda II. Přes její matku byla pravnučkou Ludvíka Filipa, krále Francie.

Manželství a děti 
Dne 15. července 1890 se v Budapešti vdala za knížete Alberta Thurn-Taxise, mladšího syna Maximiliana Antona, dědičného knížete Thurn-Taxis a jeho manželky vévodkyně Heleny Bavorské. Spolu měli 8 dětí:
 František Josef (21. prosince 1893 – 13. července 1971), 9. kníže z Thurn-Taxisu, ⚭ 1920 Isabela Marie Braganzská (19. listopadu 1894 – 12. ledna 1970)
 Josef Albert (4. listopadu 1895 – 7. prosince 1895)
 Karel August (23. července 1898 – 26. dubna 1982), ⚭ 1921 Marie Anna Braganzská (3. září 1899 – 23. června 1971)
 Ludvík Filip (2. února 1901 – 22. dubna 1933), ⚭ 1922 Alžběta Lucemburská (7. března 1901 – 2. srpna 1950)
 Max Emanuel (1. března 1902 – 3. října 1994), benediktinský mnich
 Alžběta Helena (15. prosince 1903 – 22. října 1976), ⚭ 1923 Fridrich Kristián Saský (31. prosince 1893 – 9. srpna 1968), saský princ a vévoda, markrabě míšeňský
 Rafael Rainer (30. května 1906 – 8. června 1993), ⚭ 1932 Markéta Thurn-Taxis (1913–1997)
 Filip Arnošt (7. května 1908 – 23. července 1964), ⚭ 1929 Eulalia Thurn-Taxis (1908–1993)

Tituly a oslovení 
 6. července 1870 - 15. července 1890: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně a princezna Markéta Klementina Rakouská, princezna uherská, česká a toskánská
 15. července 1890 - 22. ledna 1952: Její císařská a královská Výsost kněžna Thurn-Taxis
 22. ledna 1952 - 2. května 1955: Její císařská a královská Výsost kněžna vdova Thurn-Taxis

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Rakouské princezny
Habsbursko-lotrinská dynastie
Thurn-Taxisské princezny
Narození 6. července
Narození v roce 1870
Úmrtí 2. května
Úmrtí v roce 1955